Vřesník – miejscowość w Czechach
 Vřesník – szczyt (góra) w Czechach